Le BetiZFest est le festival de musiques alternatives de Cambrai (France - Nord), organisé par l'association Obey The Giant, rejointe par Cambrai Concerts puis par APM en 2012.

À l'origine orienté metal/hardcore, la programmation tend à devenir plus éclectique depuis 2005, avec du punk, musique libre, de l'électro undergound, du hip-hop, chanson française, acoustique...

Il se tient avant l'été depuis 2003 au centre Éclipse, avenue de Dunkerque, mais pour ses cinq ans, le BetiZFest s'est joué sur deux jours sur le site du restaurant scolaire, avenue du Cateau, les  et . À nouveau un changement de lieu depuis l'édition 2009 qui se déroule au Palais des grottes.
En 2012 pour la , la chanson française prend sa journée du vendredi, soit  de festival.

Obey The Giant organise également en décembre et depuis 2004 un concert où le prix d'entrée consiste en des conserves ou autre denrées, pour une association lancée par Coluche (Les restos du cœur).

Genres musicaux apparentés 
Thrash metal
Musiques alternatives
Anarcho-punk
Art audiovisuel
Death metal
Drum and bass
DJ
Bootleg
Emo
Punk hardcore
Hardtechno
Hip-hop
Grindcore
Metalcore
Punk rock
Power pop
Rock 'n' roll
Skate punk
Street punk
Vidéo jockey

Programmations

Édition 2022 
Samedi 9 avril 2022

 Lofofora
 Punish Yourself
 LoudBlast
 Benighted
 Black Bomb A
 Yarotz
 Traquenard
 Autothune

Édition 2019 
Vendredi 12 avril 2019:

 Sick Of It All
 Paradise Lost
 Rise of the Northstar
 Hangman’s chair
 The Lumberjack Feedback

Samedi 13 avril 2019:

 Mass Hysteria
 In Flames
 Bukowski
 Pogo Car Crash Control
 Sticky Boys
 Oddism
 Virgil

Édition 2018 
Vendredi 6 avril 2018

 Les Sheriff
 Ludwig von 88
 Guerilla Poubelle
 Les 3 fromages
 Overdrivers

Samedi 7 avril 2018

 Igorrr
 Ultra Vomit
 Crowbar
 Psykup
 S-U-P
 Dadabovic
 Kill for peace
 Lethaeos

Édition 2017 "15 ans putain!" 
Vendredi 7 Avril 2017 : 
 Sick Of It All
 TAGADA JONES
 Les Rats 
 No One Is Innocent 
 Existence Saine Acousticopunkoréaliste
 Ramones Tribute Band Ramines
Samedi 8 avril 2017 :
 Arch Enemy
 The-Haunted
 Loudblast
 BETRAYING THE MARTYRS
 Smash Hit Combo
 Headblaster
 SADRAEN

Édition 2016 
Vendredi 8 avril 2016 :
 Dog Eat Dog
 Les sales majestés 
 BLACK BOMB A 
 Arsène Lupunk Trio 
 Anonymus
Samedi 9 Avril 2016 :
 Nashville Pussy
 Mass Hysteria
 L'Esprit Du Clan 
 BUKOWSKI 
 Worry Blast 
 Undercry
 OVERDRIVERS

Édition 2015 
Vendredi 10 avril 2015 :
 SKINDRED
 MADBALL
 RISE OF THE NORTHSTAR 
 UNSWABBED 
 AS THEY BURN 
 Wild
 Fall Of Messiah
Samedi 11 avril 2015 :
 THE SUBWAYS 
 THE INSPECTOR CLUZO
 Opium du Peuple
 Billy ze Kick
 Mascarade
 Obsolete Radio
 Rich Robin
 Ta Gueule

Édition 2014 
Vendredi 4 avril 2014 :
La Division Nada
Batbat Pallavas
Arsene Lupunk Trio

Samedi 5 avril 2014 :
GiedRé

Vendredi 11 avril 2014 :
Devil Driver
Dagoba
Crowbar
Bukowski
General Lee
Fake Off
Colossus

Samedi 12 avril 2014 :
Lofofora
Los Tres Puntos
Scottland
Guerilla Poubelle
Les Clache
Bruning Lady

Édition Anniv "2003 - 2013" 
Vendredi 15 mars 2013 :
Les Wampas
Boulevard des Airs
Diego Pallavas
Lolito

Samedi 16 mars 2013 :
Scratch Bandit Crew
Son Of Kick
Punish Yourself
Parabellum
Burning Heads
Papier Tigre
Mascarade
Brigitte Bop
M26.7
Bison Bisou
Obsolete Radio

Dimanche 17 mars 2013 :
Caliban
Tagada Jones
Hatesphere
The ARRS
Rise Of The Northstar
Scarred
No Return
The Rijsel Irish Boy'z
A Failing Devotion
The Betrayer's Judgement

Édition 2012 " édition" 
Vendredi 2 mars 2012 :
Les Fatals Picards – Rock français parodique
Mon Coté Punk – Chanson Française
La Division Nada – Chanson Anarko Musette
Le Duc Factory – Rock folk Jam psyche jazz

Samedi 3 mars 2012 :
No One Is Innocent – Rock Vitaminé
Sidilarsen
Charge 69 – Punk Rock
DJ Netik – Drum’N’Bass
Brassen's not dead – Georges Brassens à la sauce Punk
Toxic Waste – Punk Rock
Flat Cat – Punk Rock
Zoé – Rock’N’Roll Stoner
Radical Suckers – Fusion Rock Métal

Dimanche 4 mars 2012 :
Eths – Métal
Black Bomb Ä – Punk Métal Hardcore
Dagoba – Power Métal
L'Esprit du clan – Métal Hardcore
Danforth – Hardcore
General Lee – Post Rock
Kill for Peace – Hardcore
Confusion – Hardcore Punk
S.K.O.R. – Cover Metallica
Oruga – Stoner Doom Sludge
Six Days after – Emocore Screamo

Édition 2011 "BetiZFest IX" 
Samedi 23 avril 2011 :
High Tone Ethno Dub
Elisa do Brasil – Electro / Drum’N’Bass
La Ruda – Rock alternatif festif
PKRK – Punk Rock
Stoned Popes – Melting pop ensoleillé
Chepa – Punk rock
Dusk – Surf Music
La Preuve Par Quatre – Chanson française
Rosebud – Rock

Dimanche 24 avril 2011 :
Madball – Hardcore Legend
Loudblast – Death Thrash Metal
Zuul FX – Thrash metal
Arkangel – Hardcore Metal
Destinity – Death métal
Dylath-Leen – Métal atmosphérique
Om Mani – Free Metal
Klakomaniak – Beat Métal loufoque
Kallikantzaros – Black Metal
Oxymor – Métal alternatif
The Heretic Process - Deathcore

Édition 2010 "BetiZFest VIII" 
Samedi 10 avril 2010 :
Gérard Baste
DJ Zebra (bootleg)
Les Sales Majestés
La Replik
Diego Pallavas
JNEB Band
M26.7
Ciao Bye Bye
Aristide et Jean Zégraés
La Division Nada

Dimanche 11 avril 2010 :
Black Bomb A
Shaka Ponk
L'Esprit du clan
Gronibard
Fast Motion
Tronckh
Noise Emission Control
Holy Grenade

Édition 2009 "BetiZFest VII" 
Samedi 25 avril 2009 :
Punish Yourself
Parabellum
La Rumeur
Cellule X
Mister Jingle
Klakomaniak
The Big Knockover

Dimanche 26 avril 2009 :
Walls of Jericho
Ultra Vomit
Born From Pain
Danforth
Syn
Komah
Kill For Peace
Yeye

Édition 2008 "Anniversaire : 5 ans (2003-2008)!!" 
Samedi 12 avril 2008 :
Tagada Jones
La Caution
X Makeena
Blazcooky
Banane Metalik
Arsène Lupunk Trio
M26.7
DFAZE

Dimanche 13 avril 2008 :
Lofofora
Black Bomb Ä
Dylath-Leen
The ARRS
Start Of The End
SYN
Euterpia
Dadabovic
Dissident Chaber

Édition 2007 "Musique, Vidéo & Peinture LIVE" 
Cellule-X
Jabberwock
Kosmos4000 (VJ)
Barbirooza
Les Ramoneurs de menhirs (avec Loran des Bérurier Noir)
Les Guzzlers
La Société Elle A Mauvaise Haleine
Na Zdrowie
Larshuma
Les Fumiers
 Performances peinture live par Chester et le collectif Jean Spezial

Édition 2006 "From Deathcore to Digital Hardcore" 
D.Fazés - DJ hardcore et VJ - Nord
Miss_Helium - Cyberpunk - Ouest
Miss~CHéMAR - VJ Drum and bass - Bretagne
Karlit et Kabok - hip-hop - Lyon
Halal Vegan - punk Diy - Paris
Start Of The End - Deathcore - Cambrai
8 Of Spades - Punk - Val-d'Oise
Morpain - Brutal Hardcore - Pas-de-Calais
Eddy's Son - Power pop - Cambrai
 interventions des Platines Du Peuple (DJ et VJ) et Fuzzkhan (scratch K7 - Human beatbox) entre les groupes

Édition 2005 "Punk's Not Dead" 
 Les Vieilles Salopes - punk rock à boire - Paris
 René Binamé - chansonnette Anarcho-punk - Belgique
 Trouble Juice - rock 'n' roll - Paris
  - skate punk - Belgique
 Toxic Waste - punk - Nord
 M26.7 - punk rock - Groland
 Les Saigneurs Boucaniers - Ska punk - Nord
 interventions de Arsène Lupunk Trio - punk acoustique - Nord

Édition 2004 
 Knuckledust - Hardcore - Angleterre
 Do Or Die - Hardcore - Belgique
 Drowning - Death metal - France
 Bloodshot - MetalCore - Belgique
 The ARRS - Hardcore - France
 Lawstreet 16 - OldSchool Hardcore - Belgique
 Nostradamus0014 - Hardcore chaotique - France
 Tang - Emocore - France
 Start Of The End - Deathcore - France
 Burn The Lies - Hardcore - France
 Perkiz - Hardcore - France

Édition 2003 
 Born from Pain - Pays-Bas
 L'Esprit du clan - France
 Never Face Defeat - Allemagne
 Surge Of Fury - Belgique
 Amain - Belgique
 Es La Guerilla - France
 Black Vampire - Pays-Bas
 Start Of The End - France
 FireStorm - France
 Burn The Lies - France

Notes et références

Liens externes 
 

Festival de musique dans les Hauts-de-France
Festival de rock en France
Festival de heavy metal
Musique libre
Cambrai
Festival fondé en 2003